Redigkainen steht für:
 Redigkainen, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Redykajny (Dywity) in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Redigkainen, deutsche Namensform von Redykajny (Olsztyn), Stadtteil von Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen